Хонолулу има више значења:
 Хонолулу
 Округ Хонолулу (Хаваји)